Trådløs kan have flere betydninger:
 Trådløs – informationsoverførsel uden fast ledningsnet
 Trådløs basisstation – et apparat, der forbinder trådløse WLANkompatible enheder til et kablet LAN.
 Trådløst datanet – trådløs netværk
 Trådløst netkort – hardware til en computer som gør det muligt at få forbindelse til internettet uden brug af kabler